Bużeński – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Bużeński 
 Spytek Bużeński – kasztelan konarski sieradzki
 Hieronim Bużeński (zm. 1580) – podskarbi wielki koronny, kasztelan sieradzki
 Hieronim Bużeński (zm. 1603) – kasztelan sieradzki, starosta warecki
 Piotr Bużeński – sędzia ziemski sieradzki, starosta brzeźnicki

Zobacz też 
 Bużeńscy herbu Poraj – polski ród szlachecki